Килва (Кильва) — географическое наименование. Может относиться к следующим объектам:

 Килва-Кисивани — средневековый город в Танзании.
  — порт.
  — порт.
 Килва (остров) — остров, на котором располагаются руины Килва-Кисивани.
  — административная единица в области Линди, Танзания.
 Килва (султанат) — средневековое государственное образование в Восточной Африке.